L'édition 2010 du King of the Ring est la dix-neuvième édition du King of the Ring, tournoi de catch, qui s'est déroulé le  au Wells Fargo Center de la ville de Philadelphie, aux États-Unis. Tout comme l'édition précédente, qui avait eu lieu le , cette édition ne se déroule pas en pay-per-view (comme c'était le cas jusqu'en 2006) mais lors d'un épisode spécial de Raw. Elle incluait seize participants.

Les huitièmes de finale du tournoi, qui incluait seize participants (dont un seul, The Big Show, avait déjà participé à une édition du tournoi), se sont déroulées lors de Raw du  et lors du SmackDown du , respectivement pour les membres de chaque division. Cependant, les matchs entre les qualifiés lors de la soirée du tournoi voyait s'affronter des catcheurs de Raw et SmackDown.

Tournoi

Notes et références 

Tournoi de catch
Événement sportif à Philadelphie
Catch aux États-Unis en 2010
Catch à Philadelphie